Plusieurs églises sont nommées église Sainte-Agnès en l'honneur d'une  :

Lac-Mégantic : église Sainte-Agnès (paroissiale)

Saint-Paul : église Sainte-Agnès (paroissiale)

Fontaine-les-Grès : église Sainte-Agnès
 Maisons-Alfort : église Sainte-Agnès (paroissiale)
 Taulis : église Sainte-Agnès de Croanques (en ruines)

Rome : église Sainte-Agnès-en-Agone
 Venise : église Sainte-Agnès (non paroissiale)

Amsterdam : église Sainte-Agnès
 La Haye : église Sainte-Agnès

Plus largement, voir aussi 
 Saint-Paulet-de-Caisson : chapelle Sainte-Agnès

~